Mendota (Illinois)
 Mendota (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mendota (llac), llac estatunidenc